Erlau peut se référer à :
 Erlau, une commune de Saxe, Allemagne ;
 Erlau, nom allemand de la ville d'Eger, en Hongrie.